Донні Кейтс (англ. Donny Cates; нар. 14 вересня 1984) — американський сценарист і художник коміксів та подкастер. Найбільш відомий за своєю працею над серіями коміксів про таких персонажів, як Веном, Танос, Доктор Стрендж і Тор.

Біографія

Особисте життя 
Зараз Донні Кейтс живе в Остіні, штат Техас, США, разом із художницею коміксів Меґан Гатчінсон. Вони ведуть подкаст з огляду коміксів «The Devil’s AdvoCATES Book Club».

Бібліографія

Aftershock Comics 

 Babyteeth (with Garry Brown, June 2017–ongoing)
 Volume 1 (collects #1-5, tpb, with Garry Brown, 120 pages, 2017, ISBN 978-1935002772)
 Volume 2 (collects #6-10, tpb, with Garry Brown, 120 pages, 2018, ISBN 978-1935002703)
 Volume 3 (collects #11-15, tpb, with Garry Brown, 120 pages, 2019, ISBN 978-1949028058)
 Year One (collects #1-10, hc, 240 pages, 2019, ISBN 978-1935002420)
 Relay #1–6 (co-plotter with Zack Thompson, with Andy Clarke and Dalibor Talajic, May 2018–April 2019) collected as Relay Vol. 1: Reality Denied (tpb, 144 pages, 2019, ISBN 978-1949028010)

Dark Horse Comics 

 Dark Horse Presents vol. 2 #24: "Hunter Quaid: Armageddon Outta Here" (co-writer with Eliot Rahal, with Melissa Curtin, May 2013)
 Dark Horse Presents vol. 2 #27: "Hunter Quaid: The Only Things We Have to Fear... Are Nazis and Creepy Monsters" (co-writer with Eliot Rahal, with Melissa Curtin, August 2013)
 Buzzkill (co-writer with Mark Reznicek, 4-issue limited series, with Geoff Shaw, September–December 2013) collected as Buzzkill (tpb, 104 pages, 2014, ISBN 978-1616553050; republished by Image Comics in 2017, ISBN 978-1534304383)
 The Ghost Fleet (8-issue limited series, with Daniel Warren Johnson, November 2014–June 2015) collected as The Ghost Fleet: The Whole Goddamned Thing (tpb, 144 pages, 2017, ISBN 978-1534304406)
 Dark Horse Presents vol. 3 #11: "The Paybacks: Downhill Ski" (co-writer with Eliot Rahal, with Geoff Shaw, January 2015) collected in The Paybacks Collection (tpb, 224 pages, 2018, ISBN 978-1506704821)
 The Paybacks vol. 1 (September–December 2015) collected in The Paybacks Collection
 Volume 1: Payback's A Bitch (co-writer with Eliot Rahal, collects #1-4, with Geoff Shaw, 104 pages, ISBN 978-1616558758)

Heavy Metal 

 Interceptor (6-issue limited series, with Dylan Burnett, January–May 2016) collected as Interceptor Vol. 1 (tpb, 144 pages, 2019, ISBN 978-1939424464)
 The Paybacks vol. 2 #1-4 (co-writer with Eliot Rahal, with Geoff Shaw, July–November 2016) collected in The Paybacks Collection

House of Waxwork 

 House of Waxwork #2: "Nowhere Wolf" (with Marty Davis, February 2018)

Image Comics 

 God Country (6-issue limited series, with Geoff Shaw, January–June 2017) collected as God Country (tpb, 168 pages, 2017, ISBN 978-1534302341)
 Redneck (with Lisandro Estherren, April 2017–ongoing)
 Volume 1: Deep in the Heart (collects #1-6, tpb, 128 pages, 2017, ISBN 978-1534303317)
 Volume 2: The Eyes Upon You (collects #7-12, tpb, 128 pages, 2018, ISBN 978-1534306653)
 Volume 3: Longhorns (collects #13-18, tpb, 128 pages, 2019, ISBN 978-1534310506)
 Volume 4: Lone Star (collects #19-24, tpb, 128 pages, 2019, ISBN 978-1534313675)
 Volume 5: Tall Tales (collects #25-30, tpb, 128 pages, 2021, ISBN 978-1534316096)
 Crossover (with Geoff Shaw, November 2020–ongoing)
 Volume 1: Kids Love Chains (collects #1-6, tpb, 176 pages, 2021, ISBN 978-1534318939)

IDW Publishing 

 Star Trek: Waypoint #1 (with Mack Chater, September 2016, collected in Star Trek: Waypoint (tpb, 144 pages, 2017, ISBN 978-1684050178)
 Star Trek: Deviations (one-shot, with Josh Hood, March 2017)

Marvel Comics 

 Iron Man Presented by DJI #1 (with Rhoald Marcellius, June 2015)
 Secret Wars: Battleworld #2: "Ross Against The Machine" (with Marco Turini, June 2015) collected in Secret Wars Journal/Battleworld (tpb, 248 pages, 2016, ISBN 978-0785195801)
 Captain America: Steve Rogers #18–19 (co-writer with Nick Spencer, with Javier Pina and Andres Guinaldo, June–July 2017) collected in Captain America: Secret Empire (tpb, 136 pages, 2017, ISBN 978-1302908492)
 Captain America: Sam Wilson #24 (co-writer with Nick Spencer, with Joe Bennett, July 2017) collected in Captain America: Secret Empire
 Doctor Strange vol. 1 (January–July 2018) collected as Doctor Strange by Donny Cates (hc, 360 pages, 2019, ISBN 978-1302915292)
 Volume 1: God of Magic (collects #381-385, tpb, with Gabriel Hernandez Walta and Niko Henrichon, 136 pages, ISBN 978-1302910648)
 Volume 2: City of Sin (collects #386-390, tpb, with Niko Henrichon, Frazer Irving, and Chip Zdarsky, 112 pages, ISBN 978-1302910655)
 Thanos vol. 2 #13–18; Annual #1 (with Geoff Shaw, January–June 2018) collected in Thanos Wins (tpb, 160 pages, 2018, ISBN 978-1302905590)
 Doctor Strange: Damnation (co-writer with Nick Spencer, 4-issue limited series, with Szymon Kudranski and Rod Reis, April–July 2018) collected in Doctor Strange: Damnation The Complete Collection (tpb, 336 pages, 2018, ISBN 978-1302912604)
 Venom vol. 4 (May 2018–April 2021)
 Volume 1: Rex (collects #1-6, tpb, with Ryan Stegman, 136 pages, 2018, ISBN 978-1302913069)
 Volume 2: The Abyss (collects #7-12, tpb, with Ryan Stegman, Iban Coello, and Joshua Cassara, 136 pages, 2019, ISBN 978-1302913076)
 Volume 3: Absolute Carnage (collects #16-19, Web of Venom: Funeral Pyre #1, tpb, with Juan Gedeon and Iban Coello, 112 pages, 2020, ISBN 978-1302919979)
 Volume 4: Venom Island (collects #21-25, tpb, with Mark Bagley, 136 pages, 2020, ISBN 978-1302920203)
 Volume 5: Venom Beyond (collects #26-30, tpb, with Iban Coello, Juan Gedeon, and Luke Ross, 128 pages, 2021, ISBN 978-1302920210)
 Volume 6: King in Black (collects #31-34 and Venom vol. 1 #200, tpb, with Iban Coello, Juan Gedeon, and Luke Ross, 200 pages, 2021, ISBN 978-1302926038)
 Volume 1 (collects #1-12, hc, 280 pages, 2019, ISBN 978-1302919672)
 Volume 2 (collects #16-25, hc, 248 pages, 2021, ISBN 978-1302923884)
 Web of Venom: Ve'Nam (one-shot, with Juanan Ramirez, August 2018) collected in Venom Unleashed Vol. 1 (tpb, 136 pages, 2019, ISBN 978-1302917234)
 Cosmic Ghost Rider (5-issue limited series, with Dylan Burnett, September 2018–January 2019 collected in Cosmic Ghost Rider: Baby Thanos Must Die (tpb, 112 pages, 2019, ISBN 978-1302913533)
 Death of The Inhumans (5-issue limited series, with Ariel Olivetti, September 2018–January 2019) collected in Death of The Inhumans (tpb, 336 pages, 2018, ISBN 978-1302912604)
 Venom Annual #1: "Tall Tales" (one-shot, with Kevin Walker, October 2018)
 Marvel Knights 20th (co-writer with Matthew Rosenberg, Tim Howard, and Vita Ayala, 6-issue limited series, with Travel Foreman, Niko Henrichon, Damian Couceiro, Joshua Cassara and Kim Jacinto, November 2018–January 2019)
 Web of Venom: Carnage Born (one-shot, with Danilo Beyruth, November 2020) collected in Venom Unleashed Vol. 1
 Guardians of the Galaxy vol. 5 (January 2019–December 2019) collected in Guardians of the Galaxy by Donny Cates (hc, 328 pages, 2021, ISBN 978-1302926731)
 Volume 1: The Final Gauntlet (collects #1-6, tpb, with Geoff Shaw, 144 pages, 2019, ISBN 978-1302915889)
 Volume 2: Faithless (collects #7-12, Annual #1, tpb, with John McCrea, Cory Smith, Geoff Shaw, Dylan Burnett, Ariel Olivetti, and Tradd Moore, 176 pages, 2020, ISBN 978-1302915896)
 Story in Free Comic Book Day 2019 Spider-Man/Venom (one-shot, with Ryan Stegman, May 2019)
 Silver Surfer: Black (5-issue limited series, with Tradd Moore, June 2019–October 2019) collected in Silver Surfer: Black (tpb, 120 pages, 2020, ISBN 978-1302927844)
 Absolute Carnage (5-issue limited series, with Ryan Stegman, August–November 2019) collected in Absolute Carnage (tpb, 200 pages, 2020, ISBN 978-1302919085)
 Marvel Comics #1000: "The Route" (one-shot, with Geoff Shaw, August 2019) collected in Marvel Comics #1000 (hc, 144 pages, 2020, ISBN 978-1302921378)
 Revenge of the Cosmic Ghost Rider: "Semper Fight" (with Geoff Shaw, December 2019)
 Thor vol. 6 (January 2020–ongoing)
 Volume 1: The Devourer King (collects #1-6, tpb, with Nic Klein, 144 pages, 2020, ISBN 978-1302920869)
 Volume 2: Prey (collects #7-14, tpb, with Nic Klein and Aaron Kuder, 176 pages, 2021, ISBN 978-1302920876)
 Incoming!: "45–48" (one-shot, with Ryan Stegman, February 2020)
 Story in Free Comic Book Day 2020 Spider-Man/Venom (one-shot, with Ryan Stegman, July 2020)
 Fortnite X Marvel - Nexus War: Thor (one-shot, with Greg Land, August 2020)
 Web of Venom: Wraith (one-shot, with Guiu Villanova, September 2020)
 King in Black #1–5 (with Ryan Stegman, December 2020–April 2021) to be collected in King in Black (tpb, 144 pages, 2021, ISBN 978-1302925468)
 Wolverine: Black, White & Blood #3: "Burn" (with Chris Bachalo, February 2021) to be collected in Wolverine: Black, White & Blood Treasury Edition (tpb, 136 pages, 2021, ISBN 978-1302928490)
 Story in Carnage: Black, White & Blood #2 (with Kyle Hotz, April 2021)

Panel Syndicate 

 The One You Feed (5-issue limited series, with Dylan Burnett, October 2020–ongoing); to be republished by Image Comics in 2021

Vault Comics 

 Reactor #1–3 (with Dylan Burnett, November 2017–April 2018)

Примітки 
Народились 14 вересня
Народились 1984
Американські художники коміксів

Художники Техасу
Автори коміксів